Hainstadt ist der Name von:

 Hainstadt (Breuberg), Stadtteil der Stadt Breuberg im Odenwaldkreis, Hessen
 Hainstadt (Buchen), Stadtteil der Stadt Buchen (Odenwald) im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hainstadt (Hainburg), Ortsteil der Gemeinde Hainburg im Landkreis Offenbach, Hessen

Siehe auch:
 Heinstadt